Mireșu Mare se poate referi la:
 Mireșu Mare, Maramureș
 Mireșu Mare, Prahova